«Кра́сный шатёр» () — американский историко-драматический двухсерийный мини-сериал по  .

Премьера сериала состоялась на канале Lifetime 7 и 8 декабря 2014 года.

Сюжет 
Времена ветхозаветных патриархов из Книги Бытия. Дина, единственная дочь Иакова от его первой жены Лии, рассказывает историю своей семьи со времен знакомства её родителей и до смерти отца. Она повествует о своих отношениях с родителями, тётями и одиннадцатью старшими братьями. Акцент Дина часто делает на значении Красного шатра, в который женщины племени Иакова «уходят кровоточить» и рожать. Здесь бесправные женщины живут своей особой жизнью: соблюдают старые традиции, поклоняются своим богам и делятся друг с другом секретами, недоступными мужчинам, которые никогда не войдут в Красный шатёр…

В ролях

Производство 
 Хотя производство сериала задумывалось ещё в 2011 году, началось оно только в 2014. Съёмки проходили в Марокко.

Примечания 

Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы США, завершённые в 2014 году
Телевизионные мини-сериалы США
Исторические телесериалы США
Исторические телесериалы о XVII веке до н. э.
Исторические телесериалы о XVI веке до н. э.
Телевизионные мини-сериалы 2014 года
Фильмы Роджера Янга